Il singolare del torneo di tennis Torino Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paolo Canè che ha battuto in finale Roberto Azar 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (semifinali)
 Jimmy Arias (semifinali)
 Luiz Mattar (secondo turno)
 Jaime Oncins (secondo turno)

 Bart Wuyts (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (primo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torino Challenger 1991